Kiril Marichkov (), est un bassiste, chanteur, et auteur-compositeur bulgare. Il est né le  à Sofia, en Bulgarie. Il est connu pour être le bassiste et le chanteur principal du groupe de rock bulgare Shturtzite.

Issu d'une famille de musiciens, depuis l'enfance Marichkov prend des leçons de piano et de la clarinette. Dans les années 1960, quand le rock atteint la Bulgarie, malgré l'interdiction des autorités communistes, il a participé à la création du premier groupe de rock bulgare - une bande amateur nommé Bandaratzite. Ce groupe se décompose rapidement, mais en 1967 Marichkov crée le groupe Shturtzite.

En 1988, après avoir donné une tournée en Bulgarie, qui célèbre ses 20 ans depuis sa création, Shturtzite interrompt son activité. Pendant ce temps Marichkov commence ses premiers essais en tant que musicien solo. Sa chanson Клетва (Serment), écrite pour le film Вчера (Hier) acquiert une immense popularité en Bulgarie et devient un élément obligatoire de chaque concert de Shturtzite dans leurs réunions ultérieures.

Dans les années 1990, après la chute du régime communiste en Bulgarie, Marichkov est brièvement député de СДС (Union des forces démocratiques). Plus tard, il devient copropriétaire de l'ancienne radio rock Tangra. Au cours des deux décennies qui ont suivi la chute régime communiste, Marichkov participe occasionnellement à des rassemblements politiques.

Discographie

Shturtzite
Shturtzite
Solo
 1997 : Зодия Щурец (Signe du Grillon)
 2002 : Искам да кажа (Je veux dire)
2019 : 75

Liens externes  
  

Chanteur bulgare
Guitariste bulgare
Naissance en octobre 1944
Membre du jury de The Voice (Bulgarie)